Hatoum ist der Familienname folgender Personen:

 Ed Hatoum (* 1947), ehemaliger kanadisch-libanesischer Eishockeyspieler und -trainer
 Milton Hatoum (* 1952), brasilianischer Schriftsteller
 Mona Hatoum (* 1952), palästinensisch-britische Künstlerin